«Goodbye» puede referirse a:

Cine y televisión 

 Goodbye (1918), película británica.
 Goodbye (Tot Ziens!) (1995), película holandesa.
 Goodbye (2008), película japonesa.
 Goodbye (2011), película dirigida por Mohammad Rasoulof.
 Goodbye (2012), episodio (T03E22) de Glee.

Música

Álbumes 

 Goodbye (1969), álbum de Cream.
 Goodbye (1987), álbum de Pooh.
 Goodbye (2007), álbum de Ulrich Schnauss.

Canciones 

 Goodbye (1971), canción de Elton John.
 Goodbye (1998), canción de Spice Girls.
 Goodbye (1999), canción de Def Leppard.
 Goodbye (2004), canción de Kate Ryan.
 Goodbye (2006), canción de The Corrs.
 Goodbye (2008), canción de Miley Cyrus.
 Goodbye (2009), canción de Kristinia DeBarge.
 Goodbye (2011), canción de Avril Lavigne.
 Goodbye (2013), canción de Depeche Mode.
 Goodbye (2016), canción de Slipknot.
 Goodbye (2018), canción de Jason Derulo y David Guetta.
 Goodbye (2018), canción de The Humans.